El Trofeu Comte de Godó 1970 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent al circuit Grand Prix. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 d'octubre de 1970 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí

1970
Competicions esportives del 1970 a Catalunya